Parenchelyurus är ett släkte av fiskar. Parenchelyurus ingår i familjen Blenniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Parenchelyurus